Evagetes är ett släkte av steklar som beskrevs av Amédée Louis Michel Lepeletier 1845. Evagetes ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar
Evagetes